La route nationale 320 peut désigner :
 La  Route nationale 320, en Espagne
 La Route nationale 320, en France

Voir aussi